En Pologne, Broników peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Broników, village du powiat de Łęczyca,
 Broników, village du powiat de Wieluń.